El término lienzo puede hacer referencia a:

Lienzo, tela que sirve de soporte a las artes pictóricas.
Lienzo, en arquitectura, fachada o pared de un edificio que se extiende desde un ángulo a otro.
Lienzo charro, un ruedo o arena con una calle o manga y otras instalaciones para la selección y manejo de ganado.
Lienzo de pureza,  paño que, por motivos de pudor, sirvió para ocultar la desnudez de Jesús de Nazaret durante su crucifixión.
Lienzo de Tlaxcala, códice colonial tlaxcalteca.
Lienzo de Zacatepec, códice que fue elaborado en Santa María Zacatepec, Oaxaca.
Lienzo de Quauhquechollan, pintura náhuatl del siglo XVI.
Lienzo de Modelo de Negocio (en inglés Business Model Canvas), es una plantilla de gestión estratégica para el desarrollo de nuevos modelos de negocio o documentar los ya existentes